Jesgarzewski ist der Familienname folgender Personen:

 Janik Jesgarzewski (* 1994), deutscher Fußballspieler
 Tim Jesgarzewski (* 1978), deutscher Rechtswissenschaftler und Anwalt